Il singolare del torneo di tennis Florianopolis Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Márcio Carlsson 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Franco Squillari (secondo turno)
 Ramón Delgado (quarti di finale)
 Guillermo Cañas (Campione)
 Lucas Arnold Ker (semifinali)

 Hernán Gumy (quarti di finale)
 André Sá (quarti di finale)
 Marcelo Filippini (semifinali)
 Márcio Carlsson (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Florianopolis Challenger 1998